Schildknecht steht für:
 Schildknappe

Personen, als Familienname:
 Andreas Schildknecht (1861–1939), deutscher Gastwirt, Bürgermeister in Neustadt an der Aisch und Mitbegründer der dortigen NSDAP-Ortsgruppe
 Christiane Schildknecht (* 1958), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 David Schildknecht, US-amerikanischer Weinkritiker
 Georg Schildknecht (1850–1939), deutscher Genre- und Porträtmaler
 Heinz Schildknecht (1913–1963), deutscher Maler
 Hermann Schildknecht (1922–1996), deutscher Chemiker
 Kurt Josef Schildknecht (* 1943), Schweizer Generalintendant und Geschäftsführer des Saarländischen Staatstheaters (1991–2006)
 Nadja Schildknecht (* 1973), Schweizer Unternehmerin
 Pierre Schildknecht (1892–1968), russisch-französischer Filmarchitekt beim französischen, spanischen und portugiesischen Film
 Ronnie Schildknecht (* 1979), Schweizer Triathlet
 Tanja Schildknecht, Rolle in der Fernsehserie Lindenstraße von Hans. W. Geißendörfer
 Thomas Schildknecht, Schweizer Astronom